— японский актёр. Участник театральной группы Gekidan Exile.

Матиду продюсирует компания .

Биография 
Кэйта Матида родился 4 июля 1990 года в Хигасиацуме, Япония. У него есть одна младшая и одна старшая сестра. В начальной школе занимался кэндо. После окончания средней школы поступил в Японскую авиационную среднюю школу в Исикаве, так как с детства любил технику и мечтал стать пилотом. В старших классах начал заниматься танцами и стал капитаном в своём танцевальном клубе. В юности также посещал EXPG Tokyo, школу талантов под управлением LDH.

Матида присоединился к Gekidan EXILE 25 января 2011 года, успешно пройдя прослушивание Dai 3kai Gekidan EXILE Audition. В июле 2011 года он был объявлен кандидатом в члены Generations from Exile Tribe и покинул Gekidan EXILE. В сентябре того же года он травмировал икроножную часть правой ноги и сосредоточился на восстановлении.

14 февраля 2012 года стало известно, что он ушёл из Generations и вновь присоединился к Gekidan EXILE, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.

20 ноября 2019 года выпустил свой первый фотоальбом под названием BASIC.

31 марта 2021 года принял участие в эстафете Олимпийского огня Токио-2020 в качестве факелоносца от своей родной префектуры Гумма.

Фильмография

Телевизионная драма

Фильмы

Театр

Интернет-драма

Радио Драма

Телевизионный сериал

Видеоклипы

Живой концерт

Озвучка

Игра

Фотокнига

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
  
 

Актёры Японии
Персоналии:Префектура Гумма
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1990 году